Sioni ( für Zion) steht für:

folgende Ortschaften in Georgien:
 Sioni (Tianeti), Kleinstadt (Daba) in der Region Mzcheta-Mtianeti, Munizipalität Tianeti
 Sioni (Qasbegi), Dorf in der Region Mzcheta-Mtianeti, Munizipalität Qasbegi
 Sioni (Marneuli), Dorf in der Region Niederkartlien, Munizipalität Marneuli

folgende Zionskirchen in Georgien:

Sioni ist auch der Name von:
 Sioni Bolnissi, Fußballverein in Bolnissi (Georgien)